Эсапекка Лаппи (Esapekka Lappi; род. 17 января 1991 года) — финский раллийный автогонщик, участник чемпионата мира, пилот команды Hyundai Motorsport, ранее выступал за команды Toyota, Citroën, M-sport WRT и другие. На его счету одна победа и десять подиумов. Чемпион Финляндии 2012 года, чемпион Европы 2014 года, победитель в категории WRC-2 в 2016 году. С 2010 года выступает в паре с Янне Фермом.

Карьера

Победы

Чемпионат мира

Остальные победы

Результаты выступлений

Статистика в чемпионате мира 
Полужирным выделены лучшие результаты Лаппи в карьере.

Чемпионат мира 
В 2011—2012 годах выступал в младших категориях на Citroën C2, но очков в общем зачёте не набрал, в 2013 году на Škoda Fabia набрал одно очко (10 место на Ралли Португалии).

* Сезон продолжается.

WRC-2 (SWRC) 

* Сезон продолжается.

ERC

APRC (Азиатско-тихоокеанский чемпионат)

Награды и достижения

Примечания

Ссылки 
 

Раллисты Финляндии
Пилоты WRC из Финляндии